Sainte-Reine est un nom de lieu ou d'édifice inspiré de sainte Reine, sainte catholique, martyre en 262 ; il peut désigner :

Localités 

 Sainte-Reine (Haute-Saône), commune française du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Sainte-Reine (Savoie), commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Sainte-Reine-de-Bretagne, commune française du département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire ;

Sites ou édifices 

 
 Grotte Sainte-Reine, grotte naturelle située sur le territoire de la commune française de Pierre-la-Treiche, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.